Мужская национальная сборная Чехии по софтболу — представляет Чехию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола Чехии ().

Одна из ведущих мужских софтбольных сборных мира, многократный чемпион Европы.

До 1992 включительно выступала как мужская сборная Чехословакии.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Женская сборная Чехии по софтболу

Ссылки 
 Ассоциация софтбола Чехии (Česká softballová asociace)
 Страница мужской сборной на сайте Ассоциации софтбола Чехии
 Европейская федерация софтбола (ESF)
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Чехия
Софтбол в Чехии
Софтбол мужская